Carlos Lozano puede referirse a:

 Carlos Lozano Parra (1973-), político y parlamentario venezolano.

 Carlos Lozano (1962-), modelo y presentador de televisión español;
 Carlos Lozano de la Torre (1950-), político mexicano - Candidato a Gobernador por Aguascalientes;
 Carlos Lozano Lozano (1904-1952), diplomático y abogado colombiano.
 Carlos Lozano Guillén, comunista colombiano.